Изосимовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Изосимовское сельское поселение — входит в Ковылкинский район Мордовии
 Изосимовское сельское поселение — входит в Мичуринский район Тамбовской области